Aleksiej Leontjew (piłkarz)
 Aleksiej Leontjew (matematyk)
 Aleksiej Leontjew (psycholog)